Harrison es el nombre de 5 pueblos en Wisconsin:

 Harrison (condado de Calumet, Wisconsin)
 Harrison (condado de Grant, Wisconsin)
 Harrison (condado de Lincoln, Wisconsin)
 Harrison (condado de Marathon, Wisconsin)
 Harrison (condado de Waupaca, Wisconsin)